Das Mixed der French Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Sania Mirza und Mahesh Bhupathi, die in diesem Jahr mit unterschiedlichen Partnern antraten. Sie schieden jedoch beide jeweils bereits in der ersten Runde aus. Im Finale besiegten die beiden Tschechen Lucie Hradecká und František Čermák Kristina Mladenovic aus Frankreich und Daniel Nestor aus Kanada mit 1:6, 6:4 und [10:5]. Für Čermák war es der erste Grand-Slam-Sieg ihrer Karriere, Hradecká hatte die French Open bereits 2011 im Damendoppel mit Andrea Hlaváčková gewonnen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2013